Gangbang (auch Gang Bang und Gang bang) steht für:
 eine Spielart des Gruppensex, siehe Gruppensex#Gangbang
 Gang Bang, Titel einer EP der Band Lost Lyrics, siehe Lost Lyrics#Diskografie
 Gang Bang, Titel eines Kunstwerks des Bildhauers Klaus H. Hartmann, siehe Klaus H. Hartmann#Werke im öffentlichen Raum
 Gang Bang, Titel eines Albums des Rappers Frenkie, siehe Frenkie#Alben